Вильжюиф () — город (коммуна) на севере Франции, в департаменте Валь-де-Марн региона Иль-де-Франс, округ Л’Аи-ле-Роз. Южный пригород Парижа. Население 51 тыс. 739 человек (2010). Находится в 8 километрах от центра Парижа (Нотр-Дам).

Название 

Первый раз Вильжюиф упоминается в папской булле Каликста II в 1119 году как Villa Judea «еврейская деревня»; в последующие века как Villejuifve, т.е. архаичное французское написание выражения с тем же значением. Тем не менее, никаких данных о евреях в данном населенном пункте в Средние Века не сохранилось, и поэтому их роль в основании (или развитии) данного поселения не установлена.

Транспорт 

Вильжюиф обслуживается 3 станциями линии 7 Парижского метрополитена: Вильжюиф — Лео Лагранж, Вильжюиф — Поль Вайян-Кутюрье, и Вильжюиф — Луи Арагон.

Демография 
Население пригорода Вильжюиф — 51 тыс. 739 человек (2010). Плотность — 9 689 чел./км².

Демографическая таблица за XX век:

Климат 
Таблица температур и выпадения осадков за 2007 г.:

Города-побратимы 
  Дунауйварош, Венгрия
  Мирандола, Италия
  Нойбранденбург, Германия
  Вила-Франка-де-Шира, Португалия
  Ямбол, Болгария</span>

Уроженцы 
 Григорий Григорьевич Гагарин (р. 2 октября 1945 г., Вильжюиф) — князь, предводитель Российского Дворянского Собрания.

Галерея

Примечания

Литература 
 НИСЭИ
 мэры Essonne ассоциации

Ссылки 
 Официальный сайт г. Вильжюиф

Пригороды Парижа
Коммуны департамента Валь-де-Марн